Križ (kršćanstvo)

Hrvatska:
 Sveti Križ (Budinščina), naselje u općini Budinščina, Krapinsko-zagorska županija
 Sveti Križ (Mala Subotica), naselje u općini Mala Subotica, Međimurska županija
 Sveti Križ (Marija Gorica), naselje u općini Marija Gorica, Zagrebačka županija
 Sveti Križ (Tuhelj), naselje u općini Tuhelj, Krapinsko-zagorska županija
 Sveti Križ Začretje, naselje i općina u Krapinsko-zagorskoj županiji
 Sveti Križ (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore, visine 230 m